De pankontinentale mesterskaber i curling 2022 for herre- og kvindehold var den første udgave af de Pankontinentale mesterskaber i curling, der var blevet etableret tidligere på året som et nyt VM-kvalifikationsstævne for alle ikke-europæiske lande som erstatning for Stillehavsmesterskabet og det panamerikanske udfordringssystem. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Winsport Arena i Calgary, Canada i perioden 31. oktober - 5. november 2022 med deltagelse af 13 kvinde- og 16 herrehold. 

Herreholdene i A-divisionen spillede endvidere om fem pladser ved VM i 2023 i Ottawa, Canada. Kvinderne spillede om fem pladser ved VM i 2023 i Sandviken, Sverige.

Mændenes mesterskab blev vundet af Canada, som i finalen besejrede Sydkorea med 11-3. Bronzemedaljerne gik til USA, som vandt 8-7 over Japan i bronzekampen. Den sidste VM-plads gik til New Zealand, der sluttede på mesterskabets femteplads.

I kvindernes turnering sejrede Japan med Satsuki Fujisawa som kaptajn efter finalesejr på 8-6 over Sydkorea. Tredjepladsen blev besat af Canada, som i bronzekampen besejrede USA med 7-5. Også kvindernes sidste VM-plads gik til New Zealand, der ligesom deres mandlige pendant sluttede på mesterskabets femteplads.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-turnering med 8 hold og en B-turnering med 8 hold. I A-turneringen spillede de 8 hold om det egentlige pankontinentale mesterskab. De fem bedste hold kvalificerede sig endvidere til VM i 2023 i Ottawa, Canada. Holdet, der sluttede som nr. 8 i A-divisionen rykkede ned i B-divisionen. B-divisionen bestod af 8 hold, der spillede om en oprykningsplads til A-divisionen.

A-divisionen 

A-divisionen havde deltagelse af otte hold, og oprindeligt var følgende otte hold udpeget:
 De tre bedste hold fra Panamerika på verdensranglisten: Canada, USA og Brasilien.
 De fem bedste hold fra Stillehavsmesterskabet i curling 2021: Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan og New Zealand.

Efterfølgende meldte Kina imidlertid afbud, og holdets plads i A-divisionen blev overtaget af Kasakhstan. Derefter opdagede arrangørerne en fejl i det system, der var blevet brugt til at finde en reserve for Kina, hvilet medførte, at den ledige plads ved mesterskabet gik til Australien i stedet for Kasakhstan.

De otte hold spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorfra de fire bedste gik videre til slutspillet om medaljer. Holdene spillede endvidere om fem pladser ved VM i 2023, og pladserne gik til de fire semifinalister samt holdet, der sluttede på femtepladsen i grundspillet.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne mødte grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødtes i den anden semifinale.

Semifinaler 

Semifinalerne blev spillet den 5. november kl. 9:00.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev afviklet den 5. november kl. 18:00.

Finale 

Finalen mellem de to vindere af semifinalerne blev spillet den 6. november kl. 9:00.

Samlet rangering

B-divisionen 

B-divisionen havde deltagelse af otte hold, der spillede om én oprykningsplads til A-divisionen i 2023.

De otte hold spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorfra de fire bedste gik videre til slutspillet.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, som spillede om en oprykningsplads til A-divisionen i 2023. I semifinalerne mødte grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødtes i den anden semifinale.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afviklet den 5. november kl. 9:00.

Bronzekamp 

Bronzekampen stod mellem de to tabende semifinalister og blev afviklet den 5. november kl. 18:00.

Finale 

Finalen om oprykning til A-divisionen stod mellem de to vindere af semifinalerne og blev afviklet den 5. november kl. 18:00.

Samlet rangering

Kvinder

A-divisionen 

A-divisionen havde deltagelse af ni hold, og oprindeligt var følgende ni hold udpeget:
 De tre bedste hold fra Panamerika på verdensranglisten: Canada, USA og Brasilien.
 De fem bedste hold fra Stillehavsmesterskabet i curling 2021: Sydkorea, Japan, Kina, Hongkong og Kasakhstan
 En ekstra plads gik til Australien, der ikke havde haft mulighed for at deltage i Stillehavsmesterskabet i curling 2021.

Efterfølgende meldte Kina imidlertid afbud, og holdets plads i A-divisionen blev overtaget af Taiwan. Et par dage efter opdagede arrangørerne en fejl i det system, der var blevet brugt til at finde en reserve for Kina, hvilet medførte, at den ledige plads ved mesterskabet gik til New Zealand i stedet for Taiwan.

De ni hold spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorfra de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer. Holdene spillede endvidere om fem pladser ved VM i 2023, og pladserne gik til de fire semifinalister samt holdet, der sluttede på femtepladsen i grundspillet.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I semifinalerne mødte grundspillets nr. 1 og 4 hinanden i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 mødtes i den anden semifinale.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afviklet den 5. november kl. 13:00.

Bronzekamp 

Bronzekampen mellem de to tabende semifinalister blev afviklet den 6. november kl. 13:00.

Finale 

Finalen mellem de to vindere af semifinalerne blev afviklet den 6. november kl. 18:00.

Samlet rangering

B-divisionen 

B-divisionen havde deltagelse af fire hold.

De fire hold spillede først i grundspil alle-mod-alle, hvor holdene spillede to indbyrdes opgør, hvorefter de tre bedste hold gik videre til slutspillet, hvor der blev spillet om en oprykningsplads til A-divisionen 2023.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de tre bedste hold fra grundspillet, som spillede om en oprykningsplads til A-divisionen i 2023. I semifinalen mødte grundspillets nr. 2 og 3 hinanden, hvor de spillede om retten til at møde grundspillets nr. 1 i finalen.

Semifinale 

Semifinalen blev spillet den 5. november kl. 9:00.

Finale 

Finalen om oprykning til A-divisionen blev spillet den 5. november kl. 18:00.

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation - Pan Continental Curling Championships 2022 
 World Curling Federation - Pan Continental Curling Championships 2022 B-Division 
 World Curling Federation - Results & Statistics - Pan Continental Curling Championships 2022 - Men 
 World Curling Federation - Results & Statistics - Pan Continental Curling Championships 2022 - Women 
 World Curling Federation - Results & Statistics - Pan Continental Curling Championships 2022 B-Division - Men 
 World Curling Federation - Results & Statistics - Pan Continental Curling Championships 2022 B-Division - Women

Noter 

2022
Curling i 2022